Shaqiri ist der Familienname folgender Personen:

 Ardit Shaqiri (* 1985), nordmazedonischer Fußballspieler
 Artim Shaqiri (* 1973), nordmazedonischer Fußballspieler
 Bashkim Shaqiri (* 1968), albanischer Fußballspieler
 Erblin Shaqiri (* 1996), nordmazedonischer Fußballspieler
 Xherdan Shaqiri (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Xhevdet Shaqiri (1923–1997), albanischer Fußballspieler